«Хенера́ль Кабалье́ро» () — парагвайский футбольный клуб из квартала Себальос-Куэ столицы Парагвая Асунсьона.

История 
Клуб был образован 6 сентября 1918 года. Большую часть своей истории команда провела во Втором дивизионе Парагвая, впрочем, находясь там на лидирующих ролях. Шесть раз «Хенераль Кабальеро» выигрывал чемпионат во Втором дивизионе, и ещё трижды — Третий дивизион Парагвая. Последнее достижение команды — это очередная победа во Втором дивизионе в 2010 году, после чего «Красные» получили путёвку в Примеру на сезон 2011.

Результаты выступлений в Примере

Достижения 
 Победитель второго дивизиона чемпионата Парагвая (6): 1923, 1928, 1962, 1970, 1986, 2010
 Победитель третьего дивизиона чемпионата Парагвая (2): 1993, 2000

Известные игроки 

  Макси Бьянкуччи
  Эваристо Исаси
  Адольфино Каньете
  Хенри Лапчик
  Эрминио Миранда
  Карлос Эстигаррибиа

Ссылки 
 Новости о клубе
 Чемпионаты Парагвая (1906—1964)

Футбольные клубы Парагвая